Oharek může být:

 nářeční označení pro plod okurky seté
 Václav Oharek – farář a spisovatel
 zbytek ohořelého dřeva, cigarety nebo doutníku

Externí odkazy